Тернёзен (, МФА: ) — община на юго-западе Нидерландов, в провинции Зеландия, в центре Зеландской Фландрии. Административный центр — Тернёзен.

Административно-территориальное деление 
В состав общины входит 14 населённых пунктов.

Известные личности 
 Лодевейк ван ден Берг — космонавт шаттла Челленджер, уроженец Слёйскила

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания